Les Élections à l'Assemblée de Melilla de 2003 se sont déroulés le  pour élire les députés de  législature.

Résultats

Notes et références 

Melilla
2003